CVA kan syfta på: 

  CVA – priset på motpartsrisk vid handel av finansiella derivat, se Credit valuation adjustment
 CVA – en tidigare verkstad vid Arboga flygplats för nytillverkning och reparation av flygplan i Flygvapnets regi, se Centrala Flygverkstaden Arboga
 CVA – en amerikansk hangarfartygstyp, se Lista över amerikanska hangarfartyg
 CVA-01 – en avbeställd brittisk hangarfartygstyp, se Lista över brittiska hangarfartyg
 CVA Risk Charge – det kapitalkrav som enligt Basel III ska läggas på derivataffärer